

Cinema 
 Dimmi la verità – film del 1961 diretto da Harry Keller.
 Dimmi la verità – film italiano del 2008 diretto da Daniele Segre.

Musica 
 Dimmi la verità – brano di Sergio Endrigo del 1965, pubblicato come retro del singolo Mani bucate.

Televisione 
 Dimmi la verità – programma televisivo di Rai 1 dal 2008 al 2009 condotto da Caterina Balivo.